Belanti (Tanjung Raja), een plaats in Indonesië
Belanti (Sirah Pulau Padang), een plaats in Indonesië